Sebring (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Sebring (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Circuit de Sebring, circuit d'automobilisme a Sebring, Florida, Estats Units